En , Toporów désigne :

 Toporów, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates

 Toporów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne

 Toporów, un village dans la voïvodie de Łódź

 Toporów, un village dans la voïvodie de Lubusz

 Toporów, un village dans la voïvodie de Mazovie

 Toporów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix